Deze lijst van spelers van het Georgische voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal tien interlands achter hun naam hebben staan voor Georgië. Vetgedrukte spelers zijn in 2022 nog voor de nationale ploeg uitgekomen.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met vriendschappelijke interland tegen (3-0) op 17 November 2022

Georgisch voetbalelftal
Georgië
Spelers